Julian Simon puede referirse a:

 Julián Simón Romanillos (1929-2010), político español que desarrolló su labor política en Miranda de Ebro, padre de Julián Simón de la Torre.
 Julian Lincoln Simon (1932-1998), profesor norteamericano de Administración de Empresas en la Universidad de Maryland (EE. UU.)
 Julián Simón de la Torre (1956-2015), político español, diputado y senador, hijo de Julián Simón Romanillos.
 Julián Simón Sesmero  (1987), motociclista español.